Градо́вский — фамилия.

 Градовские — дворянские роды польского и литовско-русского происхождения.

 Градовский, Александр Дмитриевич (1841—1889) — русский профессор права и публицист.
 Градовский, Григорий Константинович (1842—1915) — русский публицист и издатель XIX века.
 Градовский, Дмитрий Дмитриевич (?—1867) — майор, участник Отечественной войны 1812 года, декабрист.
 Градовский, Залман (1910–1944) – польский еврей, заключённый Освенцима, автор лагерного дневника.

См. также 
 Шульгина, Екатерина Григорьевна (урожд. Градовская; 1869—1934) — актриса и публицист, кузина и первая жена В. В. Шульгина.